Gerrit Hendrik Heinen (1851-1930), Nederlands decoratieschilder.
Marie Heinen (1881–1948) , directrice van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid en dochter van Gerrit Hendrik Heinen.
Hugo Heinen (1944), Nederlands scenarioschrijver.